Софья Пилявская: Пилявская, Софья Станиславовна (1911—2000) — советская и российская актриса театра и кино польского происхождения, Народная артистка СССР, Лауреат Сталинской премии второй степени.
 Пилявская, Софья Кузьминична — доярка, совхоз им. Чкалова Бахчисарайского района Крыма, Герой Социалистического Труда